Введенский, Владимир:
 Введенский, Владимир Владимирович (1978—2016) — российский футболист и тренер.
 Введенский, Владимир Дмитриевич (1881—1937) — иерей, священномученик.
 Введенский, Владимир Леонидович (1956—2016) — советский биатлонист, советский и российский тренер.
 Введенский, Владимир Петрович (1915—2003) — педагог, депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946—1950).
 Введенский, Владимир Фёдорович (1869—1931) — иерей, священномученик. См. также 
Виталий (Введенский) — в миру Владимир Фёдорович Введенский.

 Примечания